Prussian Blue peut désigner :
 Prussian Blue, un groupe américain de folk ;
 Prussian Blue, une revue française d'art contemporain.